En Pologne, Granówko peut désigner :

 Granówko, un village de la voïvodie de Grande-Pologne ;
 Granówko, un village du powiat de Choszczno dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.